Saint-Pons est un toponyme, issu de Saint Pons martyr à Cimiez en 257, qui peut désigner :

Localités 
 Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence), commune française des Alpes-de-Haute-Provence.
 Saint-Pons (Ardèche), commune française de l'Ardèche.
 Saint-Pons, commune française de l’Hérault qui a pris le nom de Saint-Pons-de-Thomières en 1979 et qui avait été le chef-lieu d’arrondissement de l’arrondissement de Saint-Pons jusqu’à la suppression de cet arrondissement en 1926.
 Saint-Pons (Nouveau-Brunswick), village du Nouveau-Brunswick, au Canada.
 Saint-Pons-de-Mauchiens, commune française de l’Hérault.
 Saint-Pons-de-Thomières, commune française de l’Hérault, anciennement Saint-Pons (cf. supra).
 Saint-Pons-la-Calm, commune française du Gard.
 Saint-Pons-lès-Seyne, ancien nom ou appellation non officielle de Saint-Pons, commune française des Alpes-de-Haute-Provence.

Autres lieux ou édifices 
 Abbaye de Saint-Pons, située sur la commune française de Nice (Alpes-Maritimes).
 Ancienne abbaye de Saint-Pons, située sur la commune française de Gémenos (Bouches-du-Rhône),
 Église Saint-Pons de Baugy, située sur la commune française de Baugy (Saône-et-Loire).
 Arrondissement de Saint-Pons, ancien arrondissement de l’Hérault supprimé en 1926 et dont le chef-lieu d’arrondissement était Saint-Pons, commune devenue Saint-Pons-de-Thomières en 1979.
 Pont de Saint-Pons, situé sur la commune française d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), classé monument historique
Trou de Saint-Pons, cavité naturelle située sur la commune française de Valbelle (Alpes-de-Haute-Provence).

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France